Haymarket steht für:

 Haymarket (Straße), Straßenzug in London in der Nähe des Piccadilly Circus
 Haymarket (MBTA-Station), Bahnstation in Boston
 Haymarket (Edinburgh), Stadtteil von Edinburgh
 Bahnhof Edinburgh Haymarket
 Theatre Royal Haymarket in London
 Haymarket Riot, bedeutender Streik im Jahr 1886 in Chicago
 Haymarket Publishing, britisches Verlagshaus
 Haymarket (Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Haymarket (Sydney)